hrabstwo Sheridan (ang. Sheridan County) w USA, w stanie Kansas
 hrabstwo Sheridan (ang. Sheridan County) w USA, w stanie Montana
 hrabstwo Sheridan (ang. Sheridan County) w USA, w stanie Nebraska
 hrabstwo Sheridan (ang. Sheridan County) w USA, w stanie Dakota Północna
 hrabstwo Sheridan (ang. Sheridan County) w USA, w stanie Wyoming